Il doppio maschile  del torneo di tennis Prague Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Leander Paes che hanno battuto in finale Devin Bowen e Tuomas Ketola 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (Campioni)
 João Cunha e Silva /  Bernardo Mota (primo turno)

 Ģirts Dzelde /  Udo Plamberger (primo turno)
 Andrei Pavel /  Eyal Ran (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prague Open 1997